Stenotosaurus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'). Het leefde in het Midden-Trias (Anisien, ongeveer 247 - 243 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele overblijfselen zijn gevonden in Duitsland en Engeland.

Beschrijving 
Dit dier was, net als alle vergelijkbare vormen, begiftigd met een grote langwerpige en nogal platte schedel. De schedel kon dertig centimeter lang worden en er wordt aangenomen dat het hele dier twee meter zou kunnen zijn geweest. Stenotosaurus had een meer langwerpige snuit dan typische capitosauriden en de postorbitale was in contact met de laterale prefrontale aan de orbitale grens, waardoor het jukbeen van zijn marge werd uitgesloten. Bovendien raakten de tabulaire hoorns (die gewoonlijk bij veel temnospondylen een min of meer brede otische incisura vormden) het geschubde bot posterieur, waardoor een echt venster werd gevormd. In 1947 begreep Alfred Sherwood Romer correct dat de ontwikkeling van dit optische venster onafhankelijk had plaatsgevonden bij Stenotosaurus en bij Cyclotosaurus: in het laatste geslacht was het jukbeen zelfs niet uitgesloten van de orbitale marge. Stenotosaurus bezat ook een aantal onderscheidende kenmerken, niet gevonden bij een bekende capitosauriër: de versiering van de dermale botten van de schedel was erg ruw (bestaande uit grote gaten en prominente richels), en er was een groot foramen van de quadratojugale.

Classificatie 
De eerste fossielen van dit dier werden gevonden in de bodems van het Anisien van Engeland en werden in 1904 door Arthur Smith Woodward beschreven als de nieuwe soort Capitosaurus stantonensis. Andere overblijfselen werden in Duitsland gevonden in lagen van het Anisien en ook zij werden in 1927 door Swinton toegeschreven aan de soort Capitosaurus semiclausus. Pas in 1947 maakte een onderzoek van Romer duidelijk dat de Duitse overblijfselen behoorden tot het op zichzelf staand geslacht Stenotosaurus, met een smallere schedel en een gesloten of bijna gesloten otische inkeping. Een daaropvolgende studie door Kamphausen (1983) schreef ook de soort Capitosaurus stantonensis toe aan het geslacht Stenotosaurus en vestigde een nieuwe soort uit het Anisien van Duitsland (Stenotosaurus gracilis).

Stenotosaurus wordt beschouwd als een lid van de capitosauriërs, een clade van temnospondyle amfibieën die meestal groot zijn, met lange driehoekige schedels en strikt aquatische gewoonten. Stenotosaurus, binnen deze groep, is op verschillende manieren beschouwd als een vertegenwoordiger van de Mastodonsauridae, van de Capitosauridae of van de afzonderlijke familie Stenotosauridae.

Hieronder staat een cladogram uit een onderzoek van Maganuco en collega's (2009):

Uitgestorven amfibieën